Retzke ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Retzke (* 1973), deutsche Siebenkämpferin
 Sylvia Retzke (1950–2016), deutsche Kommunalpolitikerin und Abgeordnete der Volkskammer der DDR